

Мукачево — місто у Закарпатській області, адміністративний центр Мукачівського району
 Мукачево — залізнична станція Ужгородської дирекції Львівської залізниці

Мукачево — присілок у складі Кугарчинського району Башкортостану